Béard municipi francès al departament de la Nièvre (regió de Borgonya)
 Béard-Géovreissiat, municipi francès al departament de l'Ain i a la regió de Roine-Alps 
 Christopher Beard, responsable de productes i màrqueting de la corporació Mozilla 
 Mary Beard (1955), catedràtica de clàssiques a la Universitat de Cambridge